__БЕЗКН__

Nimravidae (Нимравидае — „преци тигрова”) је изумрла породица мачколиких звијери, која је у периоду од средњег Еоцена до касног Олигоцена настањивала подручје Европе, Сјеверне Америке и Азије. Ову породицу сисара су чиниле потпородице Dinailurictinae, Hoplophoneinae и Nimravinae, и родови Dinictis, Maofelis и Pogonodon. Стручни назив за чланове ове породице сисара је нимравиди, али су такође знани и под неформалним називима лажне сабљозубе мачке и палеомачке.

Етимологија назива 
Назив ове породице води поријекло од:
 типског рода Nimravus,
 и таксономског наставка -idae.

Опис 

Иако су по свом изгледу представници породице Nimravidae сличиле на представнике потпородице мачака Machairodontinae, они представљају засебну породицу мачколики звијери. Имали су мишићава, ниска, мачколика тијела са кратким ногама и репом. Већина представника породице Nimravidae се кретала плантиградно, иако су неке могле да се крећу полуплантиградно или дигитиградно.

За разлику од данашњи живући представника мачколики звијери, представници породице Nimravidae су имали другачију грађу слушни кошчица. Средње уво код представника породице мачака је смјештено у спољној структури која се зове аудиторна була (енг. -{auditory bulla}-), која је одвојена са преградом у двије коморе. Код представника породице Nimravidae се из фосилни остатака може видјети да они поседују окошталу булу без преграде, или потпуно одсуство цјеле буле. Вјерује се да су посједовали структуру од хрскавице у којој је био смјештен ушни механизам. Такође, представници породице Nimravidae су имали сличне синапоморфне карактеристике као код представника породице Barbourofelidae (на дјелу лобање, вилице, зуба и остатка костура), и слично као изумрли род сабљозуби торбара Thylacosmilus су развили коштане наборе на врху доње вилице (по један на лијевој и десној страни вилице).

Највећи знани представник породице Nimravidae је врста Quercylurus major (која је по величини достизала димензије данашњег мрког медвједа), док је најмања знана врста Nanosmilus kurteni (која је по величини достизала димензије данашњег риђег риса).

Еволуција 
Први представници породице Nimravidae су се појавили на подручју данашње Азије и Сјеверне Америке у току средњег Еоцена. Глобална клима је у то вријеме била топла и влажна, но крајем Еоцена долази до захлађења и клима постаје сувља. Бујне шуме, које су постојале у почетку Еоцена, полако су се почеле мјењати у подручја која заузимају отворене шуме и грмље. Овај климатски тренд се наставио даље у току Олигоцена, што је погодовало нимравидима који су се у то доба раширили у овом новом околишу. Сјеверна Америка и Азија су у то доба били спојени, и на подручју ова два континента је живјела слична фауна. Европа је у току Олигоцена изгледала више као низ архипелага него као један континент, но у то доба су постојали поједини копнени мостови који су омогућили нимравидима да се рашире по овом подручју. У току Миоцена, у околишу долази до ширења травнати равница и повлачења шумски подручја. Ова промјена утиче на нестанак животиња које су прилагођене животу у шуми и ширењу биљоједа који се хране травом, те са овом промјеном околиша нестају и представници породице Nimravidae.

Систематика

Историја класификације 
Представници породице Barbourofelidae су раније, као потпородица Barbourofelinae, били уврштени унутар породице Nimravidae, но касније су препознати као засебна породица мачколики звијери, која је у блиском сродству са породицом мачке, иако према мишљењу истраживања из 2020. године представници породице Barbourofelidae су можда ипак дио породице Nimravidae.

Класификација 
{|
|- style="vertical-align:top;"
|

Ранија класификација 
Некадашња класификација породице Nimravidae:
 Породица: †Nimravidae (лажне сабљозубе мачке)
 Потпородица: †Barbourofelinae
 Род: †Vampyrictis
 Племе: †Afrosmilini
 Род: †Afrosmilus
 Род: †Prosansanosmilus
 Племе: †Barbourofelini
 Род: †Albanosmilus
 Род: †Barbourofelis
 Род: †Sansanosmilus
 Потпородица: †Nimravinae
 Род: †Dinailurictis
 Род: †Dinaelurus
 Род: †Eofelis
 Род: †Quercylurus
 Племе: †Hoplophoneini
 Род: †Eusmilus
 Род: †Hoplophoneus
 Племе: †Nimravini
 Род: †Dinictis
 Род: †Nimravus
 Род: †Pogonodon
|

Савремена класификација 
Савремена класификација породице Nimravidae:
 Породица: †Nimravidae (лажне сабљозубе мачке)
 Род: †Dinictis
 †Dinictis felina
 Род: †Maofelis
 †Maofelis cantonensis
 Род: †Pogonodon
 †Pogonodon davisi
 †Pogonodon platycopis
 Потпородица: †Dinailurictinae
 Род: †Dinailurictis
 †Dinailurictis bonali
 Род: †Eofelis
 †Eofelis edwardsii
 †Eofelis giganteus
 Род: †Quercylurus
 †Quercylurus major
 Потпородица: †Hoplophoneinae
 Род: †Hoplophoneus
 †Hoplophoneus cerebralis
 †Hoplophoneus dakotensis
 †Hoplophoneus occidentalis
 †Hoplophoneus oharrai
 †Hoplophoneus primaevus
 †Hoplophoneus sicarius
 Подрод: †Eusmilus
 †Hoplophoneus bidentatus
 †Hoplophoneus villebramarensis
 Род: †Nanosmilus
 †Nanosmilus kurteni
 Потпородица: †Nimravinae
 Род: †Dinaelurus
 †Dinaelurus crassus
 Род: †Nimravus
 †Nimravus brachyops
 †Nimravus intermedius
|}

Филогенетско стабло 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе породице Nimravidae.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Мачколике звери

Напомене

Референце

Литература 
 Zoological Journal of the Linnean Society, 2003, 138, 477–493

Спољашње везе 

 PREHISTORIC CATS AND PREHISTORIC CAT-LIKE CREATURES
 The auditory region and nasal cavity of Oligocene Nimravidae (Mammalia: Carnivora)